Ручьёвские чте́ния — международная научно-практическая конференция по вопросам литературы, проводящаяся Магнитогорским государственным университетом и посвящённая памяти поэта Бориса Ручьёва.

О конференции 

«Ручьёвские чтения» проводятся в Магнитогорске с 1979 с периодичностью 2—3 года, в октябре. Каждая из конференций посвящена определённой проблеме. Труды участников конференции издаются в виде отдельного сборника.

История

I конференция 

I «Ручьёвские чтения» состоялись в 1979 под девизом «Изображение человека труда в советской литературе».

II конференция 

II «Ручьёвские чтения» состоялись под девизом «Изображение человека труда в советской литературе».

III конференция 

III «Ручьёвские чтения» состоялись 18 октября 1994 под девизом «Литература — писатель — политика».

IV конференция 

IV «Ручьёвские чтения» состоялись в 1996 под девизом «Литература — писатель — политика».

V конференция 

V «Ручьёвские чтения» состоялись в 1998 году под девизом «Русская литература XX века: типы художественного сознания».

VI конференция 

VI «Ручьёвские чтения» состоялись в 2001 году под девизом «На рубеже эпох: специфика художественного сознания».

Редакционная коллегия:
 В. В. Заманская
 С. А. Рухмалёв
 А. Б. Павлов
 З. М. Уметбаев
 И. В. Воскобойникова

VII конференция 

VII «Ручьёвские чтения» состоялись 5—6 октября 2004 под девизом «Литературный процесс в зеркале рубежного сознания: философский, лингвистический, эстетический, культурологический аспекты». Посвящены 75-летию г. Магнитогорска.

Редакционная коллегия:
 В. Ф. Романов
 М. М. Полехина
 З. М. Уметбаев
 С. Г. Шулежкова
 А. А. Торшин
 А. Н. Захаров
 Е. Ю. Коломийцева
 Л. Ф. Киселёва
 М. В. Скороходов
 Р. А. Дышаленкова

VIII конференция 

VIII «Ручьёвские чтения» состоялись 4—5 октября 2007 года под девизом «Изменяющаяся Россия в литературном дискурсе: исторический, теоретический и методологический аспекты».
Посвящены 75-летию Магнитогорского металлургического комбината и 75-летию Магнитогорского государственного университета.

Редакционная коллегия:
 В. Ф. Романов
 М. М. Полехина
 З. М. Уметбаев
 С. Г. Шулежкова
 А. А. Торшин
 М. В. Скороходов
 Т. М. Колядич
 Ф. С. Капица
 И. М. Полякова
 Р. А. Дышаленкова

Литература 

 III Ручьевские чтения. Литература — писатель — политика (сборник материалов). — Магнитогорск, 1994, 385 с.
 VI Ручьёвские чтения. На рубеже эпох: специфика художественного сознания (сборник трудов международной научной конференции). — Магнитогорск, 2001, том I, 232 с. ISBN 5-88311-019-3
 VI Ручьёвские чтения. На рубеже эпох: специфика художественного сознания (сборник трудов международной научной конференции). — Магнитогорск, 2001, том II, 224 с. ISBN 5-88311-020-7
 VII Ручьёвские чтения. Литературный процесс в зеркале рубежного сознания: философский, лингвистический, эстетический, культурологический аспекты (сборник трудов международной научной конференции). — Магнитогорск, 2004, 540 с. Тираж: 1000 экз. ISBN 5-86781-366-5
 VIII Ручьёвские чтения. Изменяющаяся Россия в литературном дискурсе: исторический, теоретический и методологический аспекты (сборник трудов международной научной конференции). — Магнитогорск, 2007, 342 с. Тираж: 1000 экз. ISBN 978-5-86781-517-2
 Писанов В. Соловьи с Магнит-горы. — «Труд», 23 октября 2001. — Веб-ссылка
 Полехина М. Ручьёвские чтения (международная научная конференция). — «Вестник Российской литературы» (Москва), 2007, № 8—9, с. 66—68.
 Таянова Т. Наука — комбинату, городу, стране. — «Магнитогорский металл», 29 сентября 2007, с. 12.
 Таянова Т. «Ручьёвские чтения»: «Изменяющаяся Россия». — «Партнёр» (Магнитогорск), 2007, № 10, с. 44—45. — Веб-ссылка
 Фролова В. «Ручьёвские чтения» посвятят мировой литературе. — Агентство культурной информации (Москва), 15 апреля 2004. — Веб-ссылка

Ссылки 
 Объявление о VIII Ручьёвских чтениях на сайте Магнитогорского государственного университета

Культура Магнитогорска
Появились в 1979 году в СССР
Филологические конференции
Научные чтения